Un évêque est un ecclésiastique qui dirige un diocèse.
 Le Violet d'évêque est une couleur.
 L'Évêque, terme intervenant dans le nom de plusieurs localités.
 Un poisson-évêque est un monstre marin mentionné au .
 Le Tangara évêque est une espèce de passereau.